Heuter ist der Familienname folgender Personen: 

 Christoph Heuter (* 1963), deutscher Kunsthistoriker 
 Horst Heuter (* 1938), deutscher Künstler 
 Johannes Heuter († 1963), deutscher Architekt und Bauunternehmer 
 Tina Heuter (* 1968), deutsche Bildhauerin